Seret může být:

 Siret, ukrajinsky Seret – řeka na Ukrajině a v Rumunsku, přítok Dunaje
 Seret (přítok Dněstru) – řeka na Ukrajině, přitok Dněstru
 Seret (přítok Tysmenycje) – říčka na Ukrajině, která se pod městem Drohobyč vlévá do Tysmenycje (povodí Dněstru).
 Siret (město), ukrajinsky Seret – městečko v rumunské Bukovině
 Seret (bohyně) – egyptská bohyně s neznámou funkcí, uctívaná v podobě husy
 Možné původní čtení jména egyptské královny Betrest 

Rozcestníky - místopisné jméno